Oberliga 1997/98 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 1997/98
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1997/98
 Fußball-Oberliga Hessen 1997/98
 Fußball-Oberliga Nord 1997/98
 Fußball-Oberliga Nordost 1997/98
 Fußball-Oberliga Nordrhein 1997/98
 Fußball-Oberliga Südwest 1997/98
 Fußball-Oberliga Westfalen 1997/98